Западнофризский язык (Frysk) — официальный язык нидерландской провинции Фрисландия (Fryslân), относится к фризским языкам.

Название 
«Западнофризским» этот язык называют лишь вне Нидерландов, чтобы выделить его среди близких к нему языков, таких как северофризский. В самих же Нидерландах «западнофризским» называют западнофрисландский диалект нидерландского языка.

Распространение в мире 
Большинство говорящих на западнофризском языке живёт во Фрисландии, провинции на севере Нидерландов. Всего живущих там, согласно переписи 2005 года, около 643 тыс. человек, при этом из них около 94 % понимают устную речь, 74 % могут говорить, 75 % умеют читать, и лишь 27 % владеют письмом. Таким образом, несмотря на двуязычное школьное образование в провинции, степень грамотности низка. Вне провинции на западнофризском говорят около 350 000 человек (данные 1976 года).

Диалекты 
Выделяют восемь диалектов западнофризского языка, при этом все они являются взаимопонимаемыми.

 Схирмонникогский — диалект острова Схирмонниког, общее число говорящих едва ли больше 100 человек.
 Хинделопенский — архаичный диалект, на нём говорят в городе Хинделопен и в селе Молкверюм.
 Вестерский и астерский — общее число говорящих — 400—800 человек, диалекты острова Терсхеллинг.
 Зёйдвестхукс — диалект южной части юга Фрисландии.
 Нордклайфриск — диалект северо-восточной части Фрисландии.
 Клайфриск и воуденфриск — основные диалекты, «литературный» вариант западнофризского.

Письменность 
В западнофризском языке используется латинский алфавит с добавлением диакритических знаков (циркумфлекс и акут).

Алфавит

Алфавитный порядок 
Буквы I и Y обычно идут между H и J. Если два слова различаются только в одной букве, где в одном слове I, а в другом Y, слово с Y следует за другим.

На письме IJ пишется как одна буква, а в печати используются IJ, притом слово не может разрываться между I и J при переносе на другую строку.

Заглавная IJ встречается достаточно редко, только в слове ijsko (мороженое) и некоторых именах. Заглавные C, V, Z, Q и X в основном используются в заимствованиях из английского (cake, virtual reality, ZIP) и именах собственных (Chantal, Veldman, Zorro).

Строчная и заглавная C почти всегда является составной частью диграфа CH. Исключениями, опять же, являются заимствования из английского и имена собственные.

Основные диграфы:

Лингвистическая характеристика

Фонология

Гласные 

Некоторые нисходящие дифтонги чередуются с восходящими:

Согласные 

/b, d/ на конце слов оглушаются, превращаясь в [p, t] во всех диалектах, кроме диалекта Амеланда. Тем не менее, /b/ встречается редко, а в заимствованиях из голландского конечный /ɣ/ также оглушается (в [x]).

Морфология

Имя существительное

Род 
В западнофризском языке существительные имеют два рода: общий род (произошел из слияния мужского и женского) и средний род. В современном языке существительные общего и среднего рода морфологически не различаются, определить род можно по артиклю или другому предшествующему определителю: de taal (язык) ~ it lân (земля).

Число 
Чисел всего два: единственное и множественное. Есть два основных суффикса для образования множественного числа: -(e)n и -s. Суффикс -s присоединяется к существительным, оканчивающимся на -el, -em, -en, -er, -ert, -ier, -mer, -ter, -ster, -sje. Этот суффикс также может присоединяться к диминутивам -je и -ke и к заимствованным словам.

wurd — wurden, boarne — boarnen, doar — doarren, see — seeën

hoekje — hoekjes, skrapke — skrapkes, provinsje — provinsjes

У некоторых существительных множественное число образуется иррегулярно:

bern (ребёнок) - bern, skiep (овца) - skiep, ko (корова) - kij, skoech (обувь) - skuon, beest (зверь) - bisten, dei (день) - dagen, wei (путь) - wegen, lid (член) - leden, lears (ботинок)- learzen, âlder (родитель, старший) - âlden, man (мужчина, человек) - mânlju, frou (женщина) - froulju

Падеж 
Изначальная система из четырёх падежей (именительный, родительный, дательный и винительный) была утеряна в современном западнофризском языке. Все, что осталось — родительный падеж, иногда использующийся на письме. Вместо него обычно используется притяжательная форма.

Родительный падеж образуется оканчаниями -(e) и -(e)s.

Окончание -(e) присоединяется к односложным словам, оканчивающимся на согласную или -e. Так может использоваться с терминами родства и некоторыми существительными множественного числа (в основном, в устойчивых выражениях): Ruerde mêm (мама Руерда), memme mûs (мамина мышь).

В большинстве случаев используется -(e)s: har mans bern (ребёнок (дети) её мужа), Fryslâns wâlden (леса Фрисландии).

В разговорном языке формы родительного падежа встречаются редко и обычно заменяются аналитической конструкцией с предлогом fan или притяжательным местоимением: de heit fan Anneke (отец Аннеке (род.п.)), Anneke har heit (то же самое, досл. Аннеке её отец).

Глагол 
В западнофризском языке существует три группы глаголов: слабые, сильные и неправильные. Слабых глаголов два вида (на -e и на -je), и каждый спрягается по-разному.

1 Если необходимо, последний согласный основы удваивается, чтобы избежать изменения предшествующего гласного.2 К глухому согласному присоединяется глухой суффикс, а к звонкому — звонкий.

Примечания

Ссылки 

Языки Нидерландов
Фризские языки